Османоглу — прізвище турецького походження. Відомі носії:
 Айше Османоглу — дочка османського султана Абдул-Гаміда II
 Шериф Османоглу — український і турецький легкоатлет